Соревнования в плавании на 200 метров брассом (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 29 и 30 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 29 марта в 11:01 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:23, а финал — 30 марта в 19:52.

Медалисты

Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка
Результаты 

200 м, брасс, женщины